POLB se može odnositi na:

 DNK polimeraza beta, ljudski enzim
 DNK polimeraza II, bakterijski enzim